The Adventures of Tom Sawyer kan syfta på:

 The Adventures of Tom Sawyer – en roman från 1876 av Mark Twain, se Tom Sawyers äventyr
 The Adventures of Tom Sawyer (datorspel) – ett tv-spel för Nintendo Entertainment System 1989 av SETA
 The Adventures of Tom Sawyer – en amerikansk film från 1938, se Tom Sawyers äventyr (film, 1938)
 The Adventures of Tom Sawyer (musikal) – en musikal från 2001